

Persone 
Cinzia Savi Scarponi (1963) – ex nuotatrice italiana
Enzo Savi (1967) – attore, conduttore radiofonico e imitatore italiano
Fabio Savi – componente della Banda della Uno bianca
Filippo Savi (1987) – calciatore italiano 
Gaetano Savi (1769-1844) – naturalista italiano 
Maria Savi-Lopez (1846-1940) – musicista, poetessa, insegnante italiana 
Paolo Savi (1798-1871) – geologo, politico e ornitologo italiano
Pietro Savi (1811-1871) – botanico italiano
Roberto Savi – componente della Banda della Uno bianca
Severino Savi (1911-1997) – sacerdote e studioso dell'arte italiano
Toomas Savi (1942) – politico estone

Altro 
Savi – arrondissement del Benin nel dipartimento dell'Atlantico
Collegio dei Savi – organo della Repubblica di Venezia